

Editoria 
 Di Renzo Editore – casa editrice italiana

Persone  

Giovanni Di Renzo, comico italiano
Gonzalo Di Renzo, calciatore argentino
Marco Antonio Di Renzo, ciclista su strada italiano

Pagine correlate

Renzo (disambigua)
Di Rienzo